Antonio Bernieri – partigiano e politico italiano
 Antonio Bernieri – pittore e incisore italiano
 Cesare Bernieri – patriota, pittore e fotografo italiano
 Girolamo Bernieri – cardinale italiano